Dans la mythologie grecque, ce nom peut désigner :
 Nicippé fille de Thespios, aimée d'Héraclès ;
 Nicippé fille de Pélops, épouse de Sthénélos ;
 Nicippé, prêtresse de Déméter dans la légende d'Érysichthon.